Mathieu – francuskie imię

Osoby noszące imię Mathieu 
 Mathieu Faivre – francuski alpejczyk
 Mathieu Kassovitz – francuski aktor i reżyser
 Mathieu Valbuena – francuski piłkarz
 Mathieu Wojciechowski – polski koszykarz
 inni

Osoby noszące nazwisko Mathieu 
 Pierre Emmanuel (właśc. Noël Jean Mathieu, zm. 1984) – francuski pisarz, dziennikarz, poeta
 Jérémy Mathieu – francuski piłkarz
 Mireille Mathieu – francuska piosenkarka
 Paul-Henri Mathieu – francuski tenisista
 Simonne Mathieu (zm. 1980) – francuska tenisistka

Zobacz też 
 Mathieu (gmina)

Imiona męskie
Francuskie nazwiska